

Sciences et techniques 
 Mawu Corona est une corona, formation géologique en forme de couronne, située sur la planète Vénus.

Culture et société 
 Mawu est la divinité créatrice dans la religion vaudou en Afrique de l'Ouest, chez les peuples Ewé et Mina du Togo, et Fon du Bénin.
 Le mawu est un instrument de musique des Amérindiens de Californie et d'Alaska (États-Unis).

Toponyme 
 Mawu est une localité de la province du Kongo central (république démocratique du Congo).